Тірунал () — родове ім'я (прізвище) індійських правителів Траванкору. Відомі носії:
 Аїлам Тірунал
 Вісакхам Тірунал
 Мулам Тірунал
 Сваті Тірунал Рама Варма
 Утрам Тірунал Мартанда Варма
 Чітіра Тірунал Баларама Варма